Okręty US Navy o nazwie USS  "Fargo":
 Pierwszy "Fargo" (CL-85) miał być lekkim krążownikiem typu Cleveland, jednak jeszcze na pochylni jego projekt został zmieniony i został ukończony jako lekki lotniskowiec typu Independence USS "Langley" (CVL-27)
 Drugi "Fargo" (CL-106) był prototypowym okrętem lekkich krążowników typu Fargo.

Fargo